El Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo de 2017 (oficialmente Motul TT Assen) fue la octava prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2017. Tuvo lugar en el fin de semana del 23 al 25 de junio de 2017 en el Circuito de Assen, situado en la localidad de Assen, Países Bajos.

La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Danilo Petrucci y de Marc Márquez. Franco Morbidelli fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de  Thomas Lüthi y Takaaki Nakagami.La carrera de Moto3 fue ganada por Arón Canet, Romano Fenati fue segundo y John McPhee tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo
Paisesbajos
Deporte en los Países Bajos en 2017